

Бей-Сіті — місто, штат Мічиган
 Бей-Сіті — місто, штат Орегон
 Бей-Сіті — місто, штат Техас
 Бей-Сіті — селище, штат Вісконсин